St. Joseph é o nome de dois condados dos Estados Unidos:

 Condado de St. Joseph (Indiana)
 Condado de St. Joseph (Michigan)

Desambiguações de topônimos